

Cinema
 Stereo – film del 1969 diretto da David Cronenberg
 Stereo – film del 2014 diretto da Maximilian Erlenwein

Musica 
 Stereo – casa discografica italiana
 Stereo – album dei Christie Front Drive del 1996
 Stereo – singolo dei Pavement del 1997
 Stereo – album di Paul Westerberg del 2002
 Stereo – singolo di John Legend del 2007

Riproduzione sonora 
 Stereo – abbreviazione di "stereofonia", sistema di riproduzione dei suoni dotato di audio a due vie
 Stereo – impianto di riproduzione musicale

Sigle 
 Solar Terrestrial Relations Observatory – missione scientifica finalizzata allo studio del Sole